У́жгородская агломера́ция (также Ужгородско-Мукачевская конурбация) — городская агломерация с центрами в городах Ужгород и Мукачево.

Краткое описание 
Расположена в Закарпатье. Важный краевой, торговый, культурный, туристический и транспортный центр. Агломерацию обслуживает Ужгородский международный аэропорт.

Состав агломерации 
Включает в себя:
 города: Ужгород, Мукачево, Перечин, Свалява.
 районы: Ужгородский район, Перечинский район, Мукачевский район, Свалявский район.

Основные статистические данные 
По статистическим данным (2001):
 Численность населения — 468,8 тыс. чел.
 Площадь — 3 237 км.
 Плотность населения — 144,8 человек/км².

Источники 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.

Мукачево
Мукачевский район
Ужгород
Ужгородский район